Dans la conception de l'ésotérisme, le plan éthérique serait l'un des 7 plans subtils ou suprasensibles introduits par la théosophie (la théosophie de Helena Blavatsky) selon laquelle le premier de cette hiérarchie serait le plan physique, le deuxième le plan éthérique, le troisième le plan astral, etc. 

La théosophie, en synthétisant plusieurs théories religieuses sur l'invisible, dont certaines du bouddhisme tibétain, aurait identifié ces 7 plans. Il est probable que le choix du chiffre 7 soit dû à leur amour du nombre 7. (Sept chakras, sept plans, sept vertus, sept sortes d'anges). Toutefois, chaque plan est plus ou moins bien décrit par plusieurs auteurs comme Robert Bruce, Alice Bailey, ainsi que Charles Webster Leadbeater. 

Pour l'anthroposophe Rudolf Steiner, le plan éthérique constituerait la partie supérieure du plan physique, les trois parties inférieures étant constituées des substances matérielles, tandis que les quatre parties supérieures seraient constituées par les quatre états de l'éthérique.

Le plan physique 

Le plan physique est le plan matériel, celui dans lequel nous vivons. Il est constitué des trois états de la matière : solide, liquide, gazeux. Pour l'anthroposophie la chaleur serait un état éthérique ambivalent intermédiaire entre la matière et l'éthérique.

Le plan éthérique 
L'éthérique concerne notamment tout ce qui est vivant, vital, forces de vie. Il serait constitué de quatre éthers ou états de l'éthérique. Les dénominations peuvent varier selon les courants ésotériques. 

Dans le théosophisme, l'anthroposophie, les éthers nommés principalement sont, dans l'ordre de subtilité croissante : l'éther chimique (qui assure croissance et élimination), l'éther de vie (qui assure sensibilité et procréation), l'éther de lumière (qui assure perception et chaleur) et l'éther réflecteur (qui permet la mémoire et contient les germes des diverses facultés). Les quatre éthers sont à la fois forces et substances. Les corps éthériques des êtres humains, des animaux et des végétaux sont constitués de ces quatre éthers. Les forces éthériques cependant ne seraient pas des forces centrales comme en physique, mais des forces agissant depuis la périphérie sous forme de plans pour modeler les substances matérielles des êtres vivants.

Selon la théosophie et divers occultistes, dont Franz Bardon, qui remontent jusqu'à Paracelse, le « plan éthérique » serait peuplé des « esprits des quatre Éléments » ou « esprits élémentaires » : les esprits de la Terre (les gnômes), les esprits de l'Eau (les ondines), les esprits de l'Air (les sylphes), les esprits du Feu (salamandres).

Bibliographie 
 Helena Blavatsky, La Doctrine Secrète
 Rudolf Steiner, La science de l'occulte, 1910, Éditions Triades, Paris
 Max Heindel, Cosmogonie des Rose-Croix (1909)
 G. Adams, E. Marti, J. Smit, Le Monde éthérique, Éditions Triades, Paris, 1998
 Ernst Marti Dr. Méd., Das Ätherische - Eine Erweiterung der Naturwissenschaft durch Anthroposophie, Verlag Die Pforte, Basel, 1989

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Corps éthérique
 Helena Blavatsky
 Plan astral
 Plans subtils

Liens externes 
 la Région éthérique selon Max Heindel

Théosophie
Spiritualisme

it:Piano eterico